Kuore kan syfta på:

 Kuore – det finska namnet för en ö i Luvia kommun, Egentliga Finland, se Stora Kådö
 Kuore – en minsvepare som tjänstgjorde i den finländska marinen, se Ahven 5